Куартел Сегундо има више значења:

 Куартел Сегундо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куартел Сегундо (Наранхал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику